Pianoconcert nr. 6 (Beethoven), van Ludwig Beethoven
 Pianoconcert nr. 6 (Mozart), van Wolfgang Amadeus Mozart
 Pianoconcert nr. 6 (Field), van John Field
 Pianoconcert nr. 6 (Prokofjev), van de Russische componist Sergej Prokofjev